

Souverains et princes 
  Dmitar Zvonimir (onzième siècle), roi de Croatie. C’est en son souvenir que Zvonimir est devenu un prénom répandu en Croatie.
 Amédée de Savoie-Aoste (né en 1943), cinquième duc d’Aoste et prétendant au royaume de Croatie (État indépendant de Croatie, proclamé pendant la Deuxième Guerre mondiale) sous le nom de Zvonimir II.
 Ferdinand-Zvonimir de Habsbourg-Lorraine (né en 1997), prince héritier d’Autriche-Hongrie. Ferdinand est devenu Ferdinand-Zvonimir à l’occasion de son baptême.

Prénom